Kertész Tibor (1927–2011) atléta, tízpróbázó, edző
 Kertész Tibor (1936) üzletember, az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár egykori vezérigazgatója
 Kertész Tibor (1945) főiskolai tanár